De Volvo 7900 is een bustype van de Zweedse busfabrikant Volvo. Het model is de opvolger van de Volvo 7700 en is sinds oktober 2011 in productie. De Volvo 7900 wordt net als zijn grotere broer, de Volvo 8900, opgebouwd in de carrosseriefabriek van Carrus te Wrocław in Polen. De bus is verkrijgbaar als stads- en streekbus. Op 19 september 2012 kondigde Volvo aan om vanaf 2014 voor de stadsbussen alleen nog maar hybride en elektrische bussen te produceren voor de Europese markt. Voor de Europese markt zal daardoor de diesel- en CNG-versie van de 7900 uit productie gaan

Aandrijving 
De Volvo 7900 is beschikbaar in vijf verschillende aandrijvingen:

 Diesel
CNG
 Hybride
Plug-in-hybride
 Elektrisch

Speciaal voor de stad Göteborg is er een elektrische bus, een plug-in hybrid, ontwikkeld. Vanaf juni 2013 rijden er drie bussen als proef door de stad heen. De planning is dat pas vanaf 2015 de bussen volledig in productie gaan bij Volvo. In december 2014 volgde Hamburg met drie electric hybrid bussen.

Technische specificaties 
De Volvo 7900 is in zeven versies verkrijgbaar. Er zijn drie 12m versies, drie gelede versies en één midibusversie. Net zoals bij de Volvo 7700 en Volvo 7000 zijn de 18 m (gelede) bussen aangeduid als 7900A. De A staat voor Articulated, wat Engels is voor Geleed. Op de Busworld 2013 in Kortrijk stelt Volvo een hybride versie voor van de 7900A.

1 = +15 mm/-30 mm verschil; 2 = +25 mm/-30 mm verschil; 3 = Hoogte gemeten bij de batterijkap; 4 = +10 mm/-15 mm verschil; 5 = ±15 mm verschil; 6 = Enkel bij Euro 5 aandrijving; 7 = Afhankelijk van de indeling; 8 = Standaardaantal

Daarnaast zijn er enkele opties, onder andere de hoeveelheid deuren en de aanwezigheid van gordels.

Inzet 
Sinds de introductie in oktober 2011 zijn er verschillende exemplaren afgeleverd en/of besteld in onder andere Groot-Brittannië en België. Ook zijn er twee demomodellen geproduceerd die anno 2012 dienstdoen in Zweden Van augustus 2013 tot december 2014 reed er een hybride exemplaar bij Veolia Transport Nederland op de stadsdienst in Breda. In totaal zijn er al bijna 1200 exemplaren afgeleverd in 21 landen. In totaal waren er in 2013 al ongeveer 1200 hybride modellen besteld en/of geleverd in 21 landen.

Externe links 
 Technische gegevens Volvo 7900 diesel
 Technische gegevens Volvo 7900 CNG
 Technische gegevens Volvo 7900 hybrid
 Technische gegevens Volvo 7900 electric hybrid
 Technische gegevens Volvo 7900 geleed diesel
 Technische gegevens Volvo 7900 geleed CNG

7900